Aquesta és un llista d'estats històrics sense reconeixement.

S'inclouen només estats que ja no són actuals i que van arribar a existir de facto, encara que sense reconeixement o amb reconeixement limitat per part d'altres estats, i que complien els criteris de la Convenció de Montevideo de 1933: 1) una població permanent; 2) control sobre un territori; 3) un govern; i 4) capacitat d'entrar en relació amb altres estats.

 Ambazonia
  Azawad (2012–2013)
 República Bangsamoro (2013)
 Biafra
 República de Cabinda
  Crimea.Només reconegut per Rússia,.Independent de facto per un dia de març de 2014 i incorporat a la Federació Russa, el seu territori és reclamat per  Ucraïna.
 República Croata d'Herceg-Bòsnia (+)
 Eslavònia Oriental, Barània i Sírmia Occidental (1995–98)
 Gagaúsia (1990–1994)
 Jubaland (1998–2001), Somàlia
 Katanga
 República de Papua Occidental
 República de les Salomó del Nord (1990-1998)
 República Sèrbia de Krajina (+)
 Tamil Eelam (1983–2009)
 Transcarpàcia (març de 1939)
 República Txetxena d'Itxkèria (+)
 Estat Wa, Birmània (?)

Referències

Vegeu també 
 Llista d'estats independents i territoris dependents
 Llista d'estats de facto amb reconeixement limitat
 Llista dels estats sobirans amb menys temps de vida

Estats amb reconeixement limitat
Llistes d'estats